

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Czartów – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Krzeszyce
 Czartów – osada wsi Poźrzadło w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów

Zobacz też 
 Czartowo